Иван Петков може да се отнася за:
 Иван Бенков Петков, български офицер, командир на 73-ти пехотен полк (ПСВ)
 Иван Петков (р. 1942), български военен лекар, доцент
 Иван Петков (р. 1947), български дипломат (посланик)
 Иван Петков (р. 1953), български дипломат (посланик)
 Иван Петков (р. 1985), български футболист
 Иван Петков (р. 1986), български актьор
 Иван Петков (р. 1987), български политик и икономист
 Иван Петков (р. 1997), български футболист

Източници